Nestle har flere betydninger:

 Nestle (Bibel); Nestle er grundteksten til nogle oversættelser af De Græske Skrifter.
 Nestlé er verdens største producent af mad- og drikkevarer.